Lechuguillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lechuguillas, Veracruz, ort, Vega de Alatorre, 
 Lechuguillas, San Luis Potosí, ort, Mexquitic de Carmona, 

Robotskapade Mexikoförgreningar